(né le  à Tokyo) est un joueur professionnel de shōgi japonais ayant atteint le grade de neuvième dan.

Biographie

Premières années 
Daisuke Suzuki a remporté en 1986 le  en battant notamment Toshiaki Kubo en demi finale.

En  il intègre le centre de formation de la fédération japonaise de shogi sous la tutelle de . Il obtient le titre de professionnel en 1994.

Carrière au shogi

Palmarès 
Suzuki a remporté son premier tournoi mineur en tant que professionnel en 1996 en battant  en finale du . En  il remporte la coupe NHK en battant en finale Masataka Gōda, sa seule autre victoire en tournoi professionnel.

Suzuki a également disputé des finales de titres majeurs, en 1999 face à Takeshi Fujii pour le Ryūō et en 2006 face à Yasumitsu Satō pour le Kisei mais a perdu à chaque fois ; par 1 victoire contre 4 au Ryūō et par 0 victoire contre 3 au Kisei.

Style de jeu 
Suzuki est avec Toshiaki Kubo et Takeshi Fujii un spécialiste des ouvertures avec tour mobile. Ces trois joueurs sont surnommés les .

Innovations théoriques 
Suzuki est reconnu pour son apport à la théorie des ouvertures, notamment celle connue sous le nom de . Cette contribution a été récompensée en 2004 par l'attribution du prix Kozo Masuda, qui distingue chaque année apports les plus significatifs à la théorie des ouvertures.

Responsabilités au sein de la fédération japonaise 
Suzuki a fait partie du conseil d'administration de la fédération japonaise de shogi pour un premier mandat de deux ans en 2017. Il est reconduit dans ses fonctions en 2019.

Classement annuel des gains en tournoi 
Suzuki a figuré dans le Top 10 du  en 2000 et en 2006.

Liens externes

Innovations théoriques

Notes et références

Notes

Références 
 

Naissance en juillet 1974
Naissance à Machida
Joueur professionnel de shōgi
Joueur japonais de shōgi au XXe siècle